Sallersua bezeichnet:
 Sallersua (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallersua (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Sallersua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sallersua (Insel, Kaannaatsoq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallersua (Insel, bei Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallersua (Insel, Ikertooq) (auch Sallersuaq, Saqqap Sallersua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sallersua (Insel, Inussuttusoq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sallersua (Insel, bei Sisimiut) (auch Sallersuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland